Fugard ist der Familienname folgender Personen:

 Athol Fugard (* 1932), südafrikanischer Schriftsteller
 Sheila Fugard (* 1932), südafrikanische Schriftstellerin